Моралес Бермудес () — испанская фамилия.
Известные носители:
 Моралес Бермудес, Ремихио (1836—1894) — перуанский военный и политический деятель, дед Ф. Моралес Бермудес.
 Моралес Бермудес, Франсиско (1921—2022) — перуанский военный и политический деятель, внук Р. Моралес Бермудес.